Amerikai Egyesült Államok
 Parsons, település Kansas államban
 Parsons, település Nyugat-Virginia államban
 Parsons, település Tennessee államban